Щукіна Олександра Станіславівна –  громадська діячка, журналістка, голова громадської організації “СМАРТ МЕДІА”, авторка дитячої книги “Як заєць став царем звірів”.

Життєпис 
Народилася 27 квітня 1988 року в Харкові. Вищу освіту здобувала спочатку в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова за спеціальністю “архітектура” (2005 – 2011 рр). У 2014 році закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю “соціологія” і за цим же напрямком навчалась в аспірантурі до 2016 року.

Під час здобування другої освіти (2012 – 2014 рр) уже працювала в університеті – була заступницей декана факультету післядипломної освіти Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

2014 – 2016 роки – підприємиця, засновниця та директорка  навчального центру для дітей та молоді “FREEDOM” та арт студії “Friends”.

У 2017 стала координаторкою ГО “Центр Юа”» у Харкові та була нею протягом двох років. 

У 2016 – 2018 займалась моніторингом судової реформи разом з «Центром демократії та верховенства права», а також була координаторкою у “ЧЕСНО . Фільтруй Суд!”. 

З 2016 року координаторка Руху ”ЧЕСНО” у Харкові, журналістка, аналітикиня, авторка статей на УП, Дзеркало Тижня, Лівий Берег. 

Протягом 2018 року Регіональна координаторка антикорупційної платформи Wikiinvestigation, яка займається антикорупційними розслідуваннями, створенням полісі-аналітик.

З 2019 року Олександра є членкинею Національної спілки журналістів. У 2019 році була аналітикинею в Інститут аналітики та адвокації та регіональною координаторкою проєкту USAID “Взаємодія” SACCI.

Наприкінці 2018 року Олександра разом з однодумцями заснувала громадську організацію “СМАРТ МЕДІА”, є головою правління та керівницею проєктів організації. Основний вектор діяльності “СМАРТ МЕДІА” – комунікація реформ, налагодження діалогу між представниками влади та громадянами, а також залучення громадян до суспільно-політичного життя та участі у реформуванні країни. Крім того, громадська організація використовує креативні методи комунікації: учасники заходів малюють листівки, скетчі, картини, комікси про реформи. 

У 2020 році була координаторкою “Виборчої ради” у Харкові (ЦППР), а також аналітикению у сфері моніторингу реформ у Expertise Franse.

Громадська діяльність 
У громадській діяльності Олександра активно виступала за відкритість місцевих рад: можливість представників громадськості бути присутніми на засіданнях міської ради, просуває принципи підзвітності та прозорості влади. Сама Олександра, а пізніше разом з ГО “СМАРТ МЕДІА” є учасницею та співорганізаторкою багатьох мирних зібрань у Харкові, мітингів за відкриті списки під час виборів. 

У 2009 – 2010 роках – активна учасниця рухів “Спротив” та “Відсіч” у Харкові. Координатока антитабачної кампанії. 

2010 – Ведуча передачі на радіо про сучасну українську літературу “Думки та звуки” на радіо 91,2 ФМ Нова Хвиля.

Родина 
Заміжня, виховує сина Івана Щукіна.

Примітки